Зноско-Боровский — русская фамилия. Известные носители:
 Зноско-Боровский, Александр Фёдорович (1908—1983) — советский композитор.
 Зноско-Боровский, Евгений Александрович (1884—1954) — русский критик, драматург, шахматный обозреватель.
 Зноско-Боровский, Митрофан Константинович (1909—2002) — священнослужитель и богослов, епископ Русской православной церкви заграницей.